Vasileuți se poate referi la:

 Vasileuți, Rîșcani
 Vasileuți, Secureni

Altele 
 Reteni-Vasileuți, Rîșcani

Vezi și
 Vasile (nume)

Toponime românești